Ijiraq (mythologie), een figuur uit de Inuit-mythologie
Ijiraq (maan), een maan van Saturnus